SES může znamenat:
 Letní škola esperanta ( Somera Esperanto-Studado)
 SES S.A. – lucemburská společnost provozující geostacionární družice
 SES Astra
 SES Americom
 SES World Skies
 Slovaka Esperanto Societo – Slovenská esperantská společnost
 Slovenské energetické strojárne
 Slovenská entomologická spoločnosť
 State Emergency Service – australská dobrovolnická společnost pomáhající při mimořádných událostech
 Švýcarská esperantská společnost (v esperantu Svisa Esperanto-Societo)

sport
 akronym hráče fotbalového klubu AC Milan Stephana El Shaarawye

Externí odkazy